Comunele Italiei a căror denumire începe cu litera A, ordonate alfabetic pe provincii și regiuni.

Liste de comune din Italia